Larreule pode se referir a:

 Larreule (Altos Pirenéus), comuna francesa do departamento dos Altos Pirenéus.
 Larreule (Pirenéus Atlânticos), comuna francesa do departamento dos Pirenéus Atlânticos;

Desambiguações de topônimos